Cachapete puede referirse a:
El nombre común de la planta Herniaria glabra.
El nombre común de la planta Senecio jacobaea.
El nombre común de la planta '''''Senecio vulgaris.